Lisa Thompson peut désigner :

 Lisa Thompson (née en 1965), femme politique canadienne ;
 Lisa Thompson, décoratrice australienne ;
 Lisa Joan Thompson (née en 1969), danseuse et chorégraphe américaine.